Перак (, джави: ڨيرق — «серебро», по схожему с серебром цвету олова) — султанат и один из 13 штатов федеративной Малайзии. Столица — Ипох

Общие сведения 
Площадь штата Перак — 21 005 км². Население составляет 2 352 743 чел. (на 2010 год). Плотность населения — 112,01 чел./км² (2010). Городского населения — 58,7 %. Перак — конституционная монархия, султанат. Глава штата (с 29 мая 2014 года) — Султан Назрин Шах. Административный центр — город Ипох (Ipoh). Резиденция султана находится в городе Куала-Кангсар (Kuala Kangsar).

Официальные символы 

Флаг Перака представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх горизонтальных равновеликих полос: верхней — белой, средней — жёлтой, и нижней — чёрной.
Белая полоса представляет правителя (), жёлтая — «младшего правителя» () и чёрная — первого министра (правителя-казначея ), являющегося вторым по наследованию трона после «младшего правителя».

География 
Штат Перак расположен в Западной Малайзии, на западном побережье и в центральной части Малайского полуострова. На севере Перака проходит государственная граница с Таиландом; на севере же Перак граничит со штатом Кедах; на востоке — со штатами Келантан и Паханг, на юге — со штатом Селангор. На западе он омывается водами Малаккского пролива. Восточная граница Перака пролегает по горному хребту Банджаран Титивангса, в срединной своей части достигающем высоты 2183 метра (гора Корбу). Через всю территорию штата, с севера на юго-запад, протекает река Перак, впадающая в Малаккский пролив. Напротив устья этой реки, в проливе находится принадлежащий Пераку остров Пангкор. Центральные и северные районы штата гористые, здесь река Перак в своём верхнем течении образует цепочку горных озёр. На юге — болотистая низменность, плотно заросшая лесом и кустарниками.

Наиболее крупные города Перака: Ипох, Куала-Кангсар, Тапах, Кампар, Телок-Интан, Тайпинг.

В 1884 году в султанате Перак, в районе Кинта, было открыто крупнейшее в мире месторождение олова.

История 
В XVII столетии султанат Перак вёл длительные войны с голландцами, пытавшимися закрепиться на Малайском полуострове. В XVIII — начале XIX века он подпадает под влияние соседнего Сиама. В 1826 году англичане захватили и превратили в свою колонию территорию Диндингс, находившуюся на западе Перака, на побережье Малаккского пролива. В то же время они противодействовали аннексии Перака Сиамом. В 1848 году в султанате начинается добыча олова, осуществляемая в первую очередь китайскими эмигрантами. Она сопровождается постоянными кровопролитными стычками между бандами, пытающимися контролировать рудники.

В 1874 году султан заключает на острове Пангкор договор с Англией, по которому Перак становится английским протекторатом. В 1896 году Перак, совместно с Селангором, Пахангом и Негри-Сембиланом, образуют контролируемую Англией Федерацию Малайских княжеств. В декабре 1941 года Перак был занят японскими войсками, в сентябре 1945 они были вытеснены англичанами. В 1957 году Перак входит в состав независимой Малайской Федерации, а в 1963 — Малайзии.

Султаны Перака 
 Музаффар-шах I (1529—1549), старший сын султана Малакки и Джохора Махмуд-шаха
 Мансур-шах I (1549—1577), сын предыдущего
 Ахмад Тадж ад-дин-шах (1577—1584), сын предыдущего
 Тадж ал-Арифин-шах (1584—1594), брат предыдущего
 Алааддин-шах (1594—1603), внук Ахмада Тадж ад-ди-шаха
 Мукадам-шах (1603—1619), внук Ахмада Тадж ад-ди-шаха
 Махмуд-шах I (1619—1630), брат предыдущего
 Мансур-шах II (1619—1627), брат Аладдин-шаха
 Салахаддин-шах (1630—1635) сын Махмуд-шаха I
 Музаффар-шах II (1635—1654), зять Махмуд-шаха I
 Мухаммад Искандар-шах (1654—1720), сын предыдущего
 Алааддин Риайат-шах (1720—1728), сын предыдущего
 Музаффар-шах III (1728—1754), брат предыдущего
 Мухаммад-шах (1728—1750), брат предыдущего
 Искандар Зул-Карнаин-шах (1754—1765), сын предыдущего
 Махмуд-шах II (1765—1773), брат предыдущего
 Алааддин Мансур Искандар-шах (1773—1786), брат предыдущего
 Ахмадин-шах (1786—1806), брат предыдущего
 Абдул-Малик Мансур-шах (1806—1825), сын предыдущего
 Абдаллах Муаззам-шах (1825—1830), сын предыдущего
 Шихаб ад-дин Риайат-шах (1830—1841), сын Раджи Ину, внук Ахмадин-шаха
 Абдаллах Мухаммад-шах I (1841—1850), сын Раджи Абдул-Рахмана, внук Ахмадин-шаха
 Джафар Муаззам-шах (1850—1865), сын Раджи Ахмада, внук Абдул-Малика Мансур-шаха
 Али ал-Камил Риайат-шах (1865—1871), сын Шихаба ад-дина Риайат-шаха
 Исмаил Муабидин-шах (1871—1874), сын Раджи Нандака, внук Ахмадин-шаха
 Абдаллах Мухаммад-шах III (1874—1876), Джафара Муаззама-шаха
 Юсуф Шариф-ад-дин Муфзал-шах (1876—1887), сын Абдаллаха Мухаммад-шаха I
 Идрис Муршид ал-Азам-шах (1887—1916), сын Искандара, внук Раджи Ахмада, правнук Абдул-Малика Мансур-шаха (1806—1825)
 Абдул-Джалил-шах (1916—1918), сын предыдущего
 Искандар-шах (1918—1938), брат предыдущего
 Абдул-Азиз-шах (1938—1948), сын Раджи Муды Мусы, внук Джафара Муаззам-шаха (1850—1865)
 Юсуф Иззуддин-шах (1948—1963), сын Абдул-Джалил-шаха (1916—1918)
 Идрис ал-Мутаваккил-шах (1963—1984), сын Искандар-шаха (1918—1938)
 Азлан Мухибуддин Шах (1985—2014), сын Юсуфа Иззуддин-шаха
 Назрин Муизуддин Шах (с 2014 года), старший сын предыдущего.

Административное деление 
Штат делится на 10 районов:

Население 
Как и везде в Малайзии, основные 3 группы населения в Пераке — это малайцы (54,7 % от общего числа жителей), китайцы (32 %) и индийцы — 13 %. Китайская эмиграция была довольно значительной уже в XV столетии, однако наибольшее количество китайцев и индийцев въехали в Перак в конце XIX века, законтрактованные для работы на оловянных рудниках и каучуковых плантациях. Среди китайцев преобладают выходцы из Юго-Восточного Китая, среди индийцев — тамилы. Китайцы заселяют довольно плотно прибрежную полосу штата, много их и среди городских жителей. Наиболее крупные колонии индийцев в городах Ипо и Тайпинг — по численности обитателей они уступают в Малайзии только индийской колонии в столице страны — Куала Лумпуре.

В Пераке живут также малочисленные аборигенные народы — джакун, родственные чаоле Таиланда и селунам Бирмы, а также относящиеся к малаккской языковой группе сенои и семанги. Джакун подразделяются на племена мантера, бидуанда, бланда, орангулу, орангканак и оранглаут. Семанги, представляющие собой также несколько племён кочевников (джагай, менра, менри, ланох, батег, сабуб) являются в расовом отношении низкорослыми негритосами. Джакун обитают в верховьях реки Перак, сенои — в центральной части штата и к северо-востоку от города Ито, семанги — в районе Балинга на границе с Таиландом.

Наиболее плотно заселены прибрежные районы штата, здесь плотность населения может достигать 300—400 человек на 1 км², а также районы оловянных разработок. Почти совершенно не заселены горные хребты, протянувшиеся по северо-западной и восточной границам Перака.

Примечания

Литература 
 Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток. XV—XX вв. — М.: Вече, 2004. — 544 с.

Штаты Малайзии
Султанаты Малайзии